Het WTCC seizoen 2005 was het tweede seizoen van het World Touring Car Championship, en het eerste seizoen sinds 1987. Het kampioenschap bestond uit 20 races, verdeeld over 10 raceweekenden. Na het laatste weekend in Macau werd Andy Priaulx kampioen. De Brit, uitkomend voor BMW, won voor Dirk Müller en Fabrizio Giovanardi. Bij de independents werd Marc Hennerici kampioen.

Teams en rijders

Kalender

Resultaten

Poleposition

Snelste ronde

Rijders

Constructeurs

Independents

2005
Autosport in 2005